Tore Nilsen, calciatore norvegese nato nel 1933.
Tore Nilsen, calciatore norvegese nato nel 1960.
Tore Nilsen, calciatore norvegese nato nel 1962.